ООО «Литэкс» (Рыбинский завод полиграфических машин) — российская машиностроительная компания, производившая оборудование для полиграфической промышленности. Она расположена в городе Рыбинске, на берегу Волги, в Зачеремушном районе. Завод был основан в 1915 году, в 1931 году было начато производство первой советской печатной машины «Пионер». С 2006 года переименован ООО «ЛИТЭКС».

Компания выпускала рулонные офсетные печатные машины для производства газет, книг, журналов любых форматов, пневмоагрегаты для типографий любой мощности.

История 
В 1915 году, во время Первой мировой войны, из Риги в Рыбинск был эвакуирован вагоностроительный завод акционерного общества «Феникс». В 1918 году он получил название «Пролетарий». Однако в 1921 оборудование завода «Феникс» было возвращено в Ригу, а работа завод «Пролетарий» была приостановлена.

В 1917 году фирма «Торговый дом Алейников, Аверин и К» начала строительство завода неподалёку от железнодорожной станции для изготовления разного рода арматуры: водопроводной, пароводной и трансмиссии. С марта 1918 года завод стал называться «Арматранс». Постройка главного корпуса завода была начата в 1919 году и продолжалась в последующие годы.

С сентября 1919-го по 1920 год завод занимался ремонтом паровозов, а затем был передан в ведение отдела металла Рыбинского Совета народного хозяйства.

В сентябре 1922 года к нему был присоединен работавший в то время завод сельскохозяйственных машин и после слияния завод получил название «Металлист». На нём изготавливались сельскохозяйственные машины и орудия.

В 1926 году из-за плохих санитарных условий и недостаточности помещений встал вопрос о расширении завода, поэтому завод «Металлист» было решено перевести на территорию бывшего завода «Пролетарий».

В 1931 году правительством принимается решение начать выпуск в СССР печатных машин, на что были выделены средства на реконструкцию завода и перепрофилирование его на выпуск плоско-печатных и ротационных машин. И уже 22 июля 1931 года была выпущена первая Советская плоскопечатная машина «Пионер-1», положившая начало отечественному полиграфическому машиностроению. С 4 января 1932 года завод стал называться Рыбинским заводом полиграфического машиностроения имени Г. Г. Ягоды.

С началом Великой Отечественной войны завод перешел на производство минометов. За систематическое, досрочное выполнение коллективом завода заказов оборонной промышленности завод награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Ленина. В послевоенные годы было возобновлено производство полиграфического оборудования.

В связи с ростом долгов по налогам и выплате заработной платы в конце 2005 года была запущена процедура банкротства предприятия. В результате оно было приобретено московскими инвесторами и получило название ООО «Литекс». Было возобновлено производство полиграфического оборудования. Однако через некоторое вновь возникли финансовые проблемы, и в 2014 году предприятие прекратило своё существование. На базе литейного производства Рыбинского завода полиграфических машин ООО «ЛИТЭКС» создано ООО «Литейно-механический завод».

Продукция 
В настоящее время предприятие специализируется на изготовлении литых заготовок:

 из серого и высокопрочного чугуна методом литья в разовые песчано-глинистые и формы из ХТС;
 из углеродистых сталей методом литья по выплавляемым моделям.

Литье используется для нужд полиграфического производства, для силовых гидравлических машин и гидроклапанной аппаратуры.

Примечания

Литература 
 Смирнов Г. П., Советское полиграфическое машиностроение, «Полиграфия»
 Немировский Е. Л., Создание советского полиграфического машиностроения

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Машиностроительные компании России
Машиностроительные предприятия России
Предприятия Рыбинска
Компании Рыбинска